Viișoara est le nom de nombreuses localités dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Viișoara, dans le județ de Bihor
 Viișoara, dans le județ de Botoșani
 Viișoara, dans le județ de Cluj
 Viișoara, dans le județ de Mureș
 Viișoara, dans le județ de Teleorman
 Viișoara, dans le județ de Vaslui

Villages 
 Viișoara, dans la commune de Ștefan cel Mare, județ de Bacău
 Viișoara, dans la commune de Târgu Trotuș, județ de Bacău
 Viișoara, dans la commune de Cobadin, județ de Constanța
 Viișoara, dans la commune de Ulmi, județ de Dâmbovița
 Viișoara, dans la commune de Drăgotești, județ de Dolj
 Viișoara, dans la commune de Alexandru cel Bun, județ de Neamț
 Viișoara, dans la commune de Ciumești, județ de Satu Mare
 Viișoara, dans la commune de Todirești, Județ de Vaslui
 Viișoara, dans la commune de Frâncești, județ de Vâlcea
 Viișoara, dans la commune de Păunești, județ de Vrancea
 Viișoara, dans la commune de Vidra, județ de Vrancea
 Viișoara, dans la ville de Ștefănești , județ d'Argeș
 Viișoara, dans la municipalité de Bistrița, chef-lieu du județ de Bistrița-Năsăud
 Viișoara, dans la municipalité de Vaslui, chef-lieu du județ de Vaslui



Communes 
 Viișoara, dans le raion de Edinet
 Viișoara, dans le raion de Glodeni

Village 
 Viișoara, dans la commune de Purcari, raion de Ștefan Vodă